Pylyptschuk ist der Name folgender Personen:

 Andrij Pylyptschuk (* 2002), ukrainischer Nordischer Kombinierer
 Tetjana Pylyptschuk (* 2004), ukrainische Skispringerin